Yannick Guerra (Lausanne, Suiza, 16 de agosto de 1988) fue un piloto de motociclismo español.

Resultados

Campeonato Mundial de Supersport

Carreras por año

Campeonato Mundial de Motociclismo

Carreras por año

Referencias 

Pilotos de motociclismo de España
Nacidos en Lausana